Kallakurichi (district), een district in de Indiase staat Tamil Nadu
Kallakurichi (plaats), de hoofdplaats van bovenstaand district in Tamil Nadu